Алекса́ндр Кузьми́ч Андре́ев (13 мая 1913, дер. Новое Калище, Петергофский уезд, Санкт-Петербургская губерния — 2001) — русский советский архитектор-художник, академик. Заслуженный архитектор РСФСР. Главный архитектор «Ленметропроекта».

Биография 
Учился у В. А. Щуко; в 1939 г. окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры и получил звание художника-архитектора за проект морского вокзала в Ленинграде (мастерская Н. А. Троцкого).

Преподавал в Московском архитектурном институте (1946—1949), Ленинградском инженерно-строительном институте (1950—1960), Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (с 1967).Руководил персональной мастерской на архитектурном факультете Института имени И. Е. Репина.

Скончался в 2001 году. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Научная деятельность 
Кандидат искусствоведения (1975), доктор архитектуры и строительных наук (1991), академик. Автор исследований об Иване Алексеевиче Иванове и о Николае Львове.

Постройки 
 «Дом связи» в Петрозаводске (1947—1949).
Являлся главным архитектором первой очереди Ленинградского метрополитена:
 Подземный зал и наземный павильон станции метро «Кировский завод» (1955),
 Подземный зал № 1 и здание с вестибюлем станции метро «Технологический институт» (1955),
 Подземный зал и здание Финляндского вокзала с вестибюлем станции метро «Площадь Ленина» (1958),
 Подземный зал станции метро «Парк Победы» (1961),
 Административное здание с вестибюлем станции метро «Московские ворота» (1961)
 «Дом мод» с вестибюлем станции метро «Петроградская» (1963).

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели МАРХИ
Преподаватели Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Кандидаты искусствоведения
Доктора архитектуры
Архитекторы СССР
Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Петрозаводска
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы XX века
Похороненные на Богословском кладбище